Ostbahnhof (Duits voor Ooststation) kan verwijzen naar:

 Berlin Ostbahnhof, spoorwegstation aan de Berlijnse Stadtbahn, voorheen Frankfurter Bahnhof, Schlesischer Bahnhof en Hauptbahnhof van Oost-Berlijn
 Ostbahnhof (Küstriner Bahnhof), het voormalige Berlijnse eindpunt van de Preußische Ostbahn, verwoest in de Tweede Wereldoorlog
 Frankfurt (Main) Ostbahnhof, regionaal spoorwegstation in Frankfurt am Main
 Ostbahnhof München, een station in München
 Ostbahnhof (metrostation), een station van de metro van Frankfurt am Main